Heidekopf bezeichnet folgende Berge:

 Heidekopf (Eifel) (), im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Heidekopf (Nickenich) (), bei Nickenich in der Vulkaneifel, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Heidekopf (Hallenberg) (Heidkopf; ), bei Hallenberg im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Heidekopf (Taunus) (), bei Kiedrich im Taunus, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Siehe auch
 Heidkopf
 Heidenkopf